The Bookman (periodico) – rivista letteraria britannica pubblicata nel periodo 1891-1934
 The Bookman (periodico 1895) – rivista letteraria statunitense pubblicata nel periodo 1895-1933